phrygisch steht für:

 Phrygien, antike Landschaft im westlichen Zentral-Kleinasien in der heutigen Türkei
 Phryger, indoeuropäisches Volk mit einem großen Reich in Anatolien im 8. Jahrhundert v. Chr.
 phrygische Sprache, (balkan-)indogermanische Sprache
 phrygischer Modus, musikalische Oktavgattung

Siehe auch: